Джиджі Фернандес і Наташа Звєрєва були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо з рахунком 6-2, 6-1.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (фінал)
  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (чемпіонки)
  Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (півфінал)
  Ніколь Арендт /  Манон Боллеграф (півфінал)

Сітка

Посилання 
WTA Site

Тур WTA 1995